Leslie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Leslie Township (Michigan)
 Leslie Township (Minnesota)
 Leslie Township (Missouri)